Toddville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Toddville (Iowa)
 Toddville (Kentucky)
 Toddville (Maryland)
 Toddville (New York)
 Toddville (North Carolina)
 Toddville (South Carolina)
 Todville (Texas)